Palazzo Giustinian – palazzo di Venezia, nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzo Giustinian Businello – palazzo di Venezia, nel sestiere di San Polo
 Palazzo Giustinian Faccanon -  palazzo di Venezia, ubicato nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Giustinian Lolin – palazzo di Venezia, nel sestiere di San Marco
 Palazzo Giustinian Persico – palazzo di Venezia, nel sestiere di San Polo
 Palazzo Giustinian Pesaro – palazzo di Venezia, nel sestiere di Cannaregio
 Palazzo Giustinian Recanati – palazzo di Venezia, nel sestiere di Dorsoduro
 Ca' Giustinian – palazzo di Venezia, nel sestiere di San Marco

Pagine correlate

 Palazzo Giustinian Bernardo
 Giustinian (disambigua)
 Palazzo Giustiniani
 Villa Giustinian (disambigua)